HMS Älvsborg har fyra fartyg döpts till i svenska flottan:

, fregatt sjösatt 1740.
, galär sjösatt år 1749.
, minfartyg avbeställdes i försvarsbeslutet år 1958.
, minfartyg sjösatt år 1969.

Se även
Älvsborg (olika betydelser)